Corts de Vilafranca-Barcelona (1218) 
 Corts de Barcelona (1228)
 Corts de Barcelona (1251)
 Corts de Barcelona (1283)
 Corts de Barcelona (1291), realitzades entre els anys 1291-1292
 Corts de Barcelona (1300)
 Corts de Barcelona (1311)
 Corts de Barcelona (1325)
 Corts de Barcelona - Vilafranca - Cervera l'any 1358
 Corts de Barcelona-Lleida, de l'any 1364
 Corts de Barcelona (1365)
 Corts de Vilafranca-Barcelonade 1367
 Corts de Barcelona (1368), realitzades entre els anys 1368-1369
 Corts de Barcelona (1372), realitzades entre els anys 1372-1373
 Corts de Barcelona (1377)
 Corts de Barcelona (1379), realitzades entre els anys 1379-1380
 Corts de Barcelona (1409)
 Corts de Barcelona (1413)
 Corts de Barcelona (1421)
 Corts de Barcelona (1431)
 Corts de Barcelona (1436)
 Corts de Barcelona (1446)
 Corts de Barcelona (1454)
 Corts de Perpinyà-Barcelona, realitzades entre els anys 1473-1479
 Corts de Barcelona (1480), realitzades entre els anys 1480-1481
 Corts de Barcelona (1493)
 Corts de Barcelona (1503)
 Corts de Barcelona (1519), realitzades entre els anys 1519-1520
 Corts de Barcelona (1528)
 Corts de Barcelona-Montsó (1564)
 Corts de Barcelona (1599)
 Corts de Barcelona (1626)
 Corts de Barcelona (1632)
 Corts de Barcelona (1701)
 Corts de Barcelona (1705)